Collegio elettorale di Pistoia I – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Pistoia I – collegio elettorale del Regno d'Italia